Ма́лая Приво́лжская желе́зная доро́га (Детская Волгоградская железная дорога) — действующая детская железная дорога в Волгограде.

История 
Детская железная дорога в Сталинграде была открыта 2 мая 1948 года по маршруту длиной 3,15 километра от станции Пионерка (устье реки Пионерка у впадения в Волгу) до станции Родимцево (район берега Волги у Мамаева Кургана, где с октября 1942 по февраль 1943 года воевала 13 гвардейская стрелковая дивизия генерала Родимцева) вдоль Волги по Центральной набережной. Оборудование дороги полностью было вывезено из Германии по репарации: два узкоколейных паровоза железнодорожных войск вермахта HF110C, 4 вагона на базе немецких грузовых платформ и шпалы с нестандартной для СССР шириной колеи 600 миллиметров. Подобную ширину колеи в СССР имела только так же построенная из трофейного оборудования Карагандинская детская железная дорога. Путь дороги был построен на месте смычки между Волго-Донской и Грязе-Царицынской железными дорогами, построенной в 1886 году и разрушенной во время Сталинградской битвы и не восстанавливаемой после войны.

В 1960 году ширина колеи была изменена на советский стандарт 750 миллиметров в связи с переходом на новый подвижной состав — тепловозы ТУ2 под номерами ТУ2-099 (в конце 1970-х передан на Бакинскую ДЖД), ТУ2-251, мотовоз ТУ2М-040, вагоны PAFAWAG. В 1979 году после реконструкции Набережной дорога была перенесена в долину реки Царица, теперь она стала состоять из трёх станций: «Площадь Чекистов» (по имени находящейся рядом площади Чекистов) — «Пионерская» — «Гаситель» (по имени памятника «Гаситель»), протяжённость пути стала составлять 1,2 километра. В 1986 году тепловозы ТУ-251 были заменены на тепловозы ТУ7 (номера ТУ7-2698, ТУ7-2699). Стрелочные переводы на всех станциях имеют ручной привод, сигнализация на пути отсутствует, на некоторых шпалах видна дата выпуска — 1911 год.

В 1990-х года детская железная дорога переживает период упадка. Депо на станции «Площадь Чекистов» было передано в частную собственность и долгое время использовалось не по назначению. С 2000-х годов началось возрождение дороги. 15 декабря 2010 года на железную дорогу доставлен тепловоз ТУ7 А (2009 года выпуска) и три вагона (выпуск 2010 года). 28 декабря 2010 года доставлен тепловоз ТУ10 № 004 (выпуска 2010 года) и три вагона выпуска 2009 года. Весь подвижной состав производства Камбарского завода. С декабря 2012 здание депо реконструировано и вновь стало использоваться по назначению. Собственник Малой Приволжской железной дороги — Приволжская железная дорога ОАО «РЖД».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Волгоградская детская железная дорога
 Детские железные дороги СССР — ДЖД в Сталинграде и Волгограде

Транспортные здания и сооружения Волгограда
Приволжская
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1948 году
Колея 600 мм
Колея 750 мм
Приволжская железная дорога
Здания и сооружения советского Волгограда
Железнодорожный транспорт Волгограда
Здания и сооружения, построенные в 1948 году в России
1940-е годы в Волгоградской области